Соревнования в беге на 5000 метров у женщин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 7 и 10 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.

Медалисты

Предварительные забеги

Забег 1

Забег 2

Финал

Ссылки 
 Результаты легкоатлетической программы на сайте IAAF 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012
Ж